Il doppio del torneo di tennis Lubeck Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lorenzo Manta e Andrew Richardson che hanno battuto in finale Stéphane Simian e Tuomas Ketola 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Geoff Grant /  Mark Merklein (semifinali)
 Paul Kilderry /  Chris Wilkinson (quarti di finale)

 Tom Nijssen /  Marcos Ondruska (primo turno)
 Petr Luxa /  Tomáš Anzari (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 1998